Поли́на Медве́дева: 
 Медведева, Полина Владимировна (род. 1960) — российская актриса.
 Кальсина (Медведева), Полина Олеговна (род. 1989) — российская лыжница.